Деннис Ми́ллер: Миллер, Деннис (род. 1937) — австралийский актёр кино и телевидения.
 Миллер, Деннис (род. 1953) — американский киноактёр, продюсер, эстрадный артист разговорного жанра.